Csernai peut désigner :
 Pál Csernai (1932-), footballeur hongrois reconverti en entraîneur ;
 Tibor Csernai (1938-2012), footballeur hongrois, son frère.